Данная статья содержит перечень гастрольных турне певицы и автора-исполнителя Мадонны.

Мадонна знаменита своими концертными выступлениями, театрализованно раскрывающими песни, даже в большей степени, чем альбомами.
Концертный тур певицы 2008—2009 годов Sticky & Sweet Tour занимал первое место по доходам среди сольных исполнителей за всю историю. Превращать свои концерты исключительно в пение под гитару в стиле Пола Маккартни, как ей иногда советуют, Мадонна не собирается, так как собственная музыка ей быстро надоедает.

Относительно сложная хореография, и для танцоров, и для самой исполнительницы, при пении живьём (что подтверждают ролики YouTube с техническими неполадками или потерей микрофона). Иногда она поёт под сводящийся с компьютера дабл-трек с её же бэк-вокалом, за что её с 2004 года периодически критикует Элтон Джон, называя «пением под фанеру». Простая хореография сопровождает номера более сложных песен, однако дыхание она успевает восстановить не всегда, в результате чего не попадает в такт или ноты. Как и Энтони Кидису из RHCP, эти недостатки не мешают музыкантам собирать полные залы. После 10 лет профессионального обучения танцам Мадонна по-прежнему убеждена, что «танцует лучше, чем поёт». Репутация Мадонны-вокалистки при этом страдает — некоторые приходят на концерт именно послушать песни (материал и голос позволяют это осуществить), а не посмотреть на реализацию актёрских и балетных амбиций.

Фотографии турне

The Virgin Tour 

 1985 — The Virgin Tour

Материалы на DVD: Madonna — «The Virgin Tour» (оцифровка с видеокассеты).

Who’s That Girl World Tour 
 1987 — Who's That Girl World Tour

Материалы на DVD: Madonna — «Ciao Italia!».

Blond Ambition World Tour 
 1990 — Blond Ambition World Tour

Материалы на DVD: Madonna — «Blond Ambition World Tour».

The Girlie Show World Tour 
 1993 — The Girlie Show World Tour

Материалы на DVD: Madonna — «The Girlie Show: Live Down Under».

Drowned World Tour 
 2001 — Drowned World Tour

Материалы на DVD: Madonna — «Drowned World Tour 2001 — Live in Detroit».

Re-Invention World Tour 
 2004 — Re-Invention World Tour

Материалы на DVD: Madonna — « Мадонна. Я хочу открыть вам свои секреты» (документальный фильм о жизни певицы и её коллектива во время тура Re-Invention. Содержит лишь часть видео с концертными номерами, многие из которых показаны в сокращённом варианте).

Confessions World Tour 
 2006 — Confessions World Tour

В рамках тура, 12 сентября 2006 Мадонна впервые посетила Москву с концертной программой, выступив в спортивно-концертном комплексе Лужники. Спонсором шоу выступила российская компания «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»). В дополнение к трек-листу тура специально для России Мадонна исполнила песню Джона Леннона «Give Peace A Chance» перед композицией «Drowned World / Substitute For Love».

Материалы на DVD: Madonna — «The Confessions Tour».

The Sticky & Sweet Tour 
 2008/2009 — Sticky and Sweet Tour

С этим турне Мадонна второй раз выступила в России 2 августа 2009 года, в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади.

Материалы на DVD: Madonna — «Sticky And Sweet Tour».

The MDNA Tour 
 2012 — The MDNA Tour

Во время турне певица в третий раз посетила Россию, выступив 7 августа в Москве (СК «Олимпийский») и 9 августа — в Санкт-Петербурге (СКК). Во время московского концерта певица произнесла следующую речь о Pussy Riot:  Как вы видите, здесь со мной на сцене люди со всех уголком мира: из Африки, из Америки, из Франции, из России, из Англии. Мы христиане, мусульмане, иудеи, кто угодно. Но мы семья и мы все вместе. Мы геи, гетеросексуалы. Но все мы люди. Из всего этого списка самое важное то, что мы люди, и именно это должно иметь значение в нашем общении друг с другом. То, что каждый из нас — человек. Мне повезло родиться в Америке, где мы можем свободно выражать себя, выражать свою точку зрения. Как творец, и как человек, и как женщина я могу выражать свою точку зрения, даже если кто-то не согласен со мной. Даже если мое правительство не согласно со мной. У меня есть право выражать своё мнение. У меня есть свобода высказывать его. И это и есть демократия.
Я хочу сказать пару слов о Pussy Riot. Мне повезло родиться в стране, где у меня есть право на самовыражение, но я мечтаю и молюсь о том, что когда-нибудь у всех в мире появится это право. Не только в России, но и во Франции, в Иране — повсюду. У каждого из нас будет право выражать своё мнение, чтобы при этом к нему относились, как к человеку. Я знаю, что в этой истории много нюансов. Я заранее оговорюсь, что не хочу выразить неуважение к церкви или правительству, но мне кажется, что эти девочки — Маша, Катя и Надя, — они поступили очень смело. Мне кажется, они уже достаточно поплатились за то, что сделали, и я молюсь за их свободу. Все, кто находятся на сцене сейчас, думают точно также. И все в этом зале, если вы пришли сюда, как мои поклонники, тоже хотят их освобождения. Эти три девочки, которые находятся в тюрьме, которые проходят сейчас через судебный процесс; я молюсь за их свободу. Я верю, что настанет день, когда на Земле воцарит мир, свобода и толерантность.
Это высказывание вызвало эмоциональную реакцию вице-премьера России по перевооружению Дмитрия Рогозина в твиттере: «Каждая бывшая б…. с возрастом стремиться читать лекции о морали, особенно во время зарубежных гастролей». Позже он отшутился, что слово б…. могло значить любое слово, начинающееся на «б».
Во время концерта в Санкт-Петербурге певица выступила с ещё одной речью за толерантное отношение к любым меньшинствам, что повлекло за судебный иск, который вскоре был отклонён.

Материалы на DVD: Madonna-«MDNA Tour».

Rebel Heart Tour 

 2015/2016 — Rebel Heart Tour

Madame X Tour 
 2019 — Madame X Tour

См. также 
 Дискография Мадонны

Примечания 

Мадонна